Gutberlet ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Ingmar Gutberlet (* 1966), deutscher Historiker, Journalist und Übersetzer 
 Gerhard Gutberlet (* 1963), deutscher Schauspieler
 Heinrich Gutberlet (1877–1953), deutscher Schriftsteller und Lyriker 
 Johann Kaspar Gutberlet (1748–1832), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Konstantin Gutberlet (auch Constantin Gutberlet; 1837–1928), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Theo Gutberlet (1913–1994), deutscher Unternehmer
 Thomas Gutberlet (* 1969), deutscher Unternehmer und Manager
 Tim Gutberlet (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Karl Julius Gutberlet (1813–1864), deutscher Geologe
 Wolfgang Gutberlet (* 1944), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Gutberlett